Lokalizacje w Argentynie
 Santa Ana – miasto w prowincji Misiones
 Santa Ana – miasto w prowincji Santa Fe
 Santa Ana – miasto w prowincji Tucumán, w departamencie Río Chico

Lokalizacja w Ekwadorze
 Santa Ana – kanton w prowincji Manabí
 Santa Ana – miasto w prowincji Manabí

Lokalizacje w Gwatemali
 Santa Ana – miejscowość i siedziba gminy w Gwatemali w departamencie Petén
 Santa Ana Huista – miejscowość i siedziba gminy w Gwatemali w departamencie Huehuetenango

Lokalizacje w Salwadorze
 Santa Ana – miasto w zachodniej części kraju
 Santa Ana – departament w północno-zachodniej części kraju
 Santa Ana – wulkan leżący na zachodzie kraju 2381 m n.p.m.,

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych
 Santa Ana – miasto w stanie Kalifornia
 Santa Ana – rzeka Kalifornii

Inne znaczenia
 Santa Ana – rodzaj wiatru fenowego, wiejący w Kalifornii
 Santa Ana – miasto w kostarykańskiej prowincji San José
 Santa Ana – miejscowość i siedziba gminy w meksykańskim stanie Sonora
 Santa Ana – miasto w Kolumbii, w departamencie Magdalena
 Santa Ana – miasto w Wenezueli, w stanie Nueva Esparta
 Santa Ana – miasto w Wenezueli, w stanie Falcón, w gminie Carirubana
 Santa Ana– gmina w Hiszpanii, w prowincji Cáceres, w Estramadurze
 Santa Ana – gmina (municipio) w południowym Hondurasie, w departamencie Francisco Morazán

 Zobacz też
 Santa Anna